Pashupati es un nombre propio indio.
 Pashupati (‘señor de las bestias’), nombre del dios hinduista Shiva.
 Pashupati Chatterjee (1906-1991), cineasta indio.
 Pashupati Bhattacharyi, cantante y compositor bengalí, padre del cantante Kumar Sanu (n. 1957).
 Pashupati Shumsher, político nepalí, del Partido Nacional Democrático.
 Pashupati Nath Singh (n. 1949) político indio del Partido Popular Indio, y miembro del Parlamento Indio.
 Pashupati Paneru (n. 1982), jugador nepalí de bádminton, actualmente retirado.